MOWSE steht für:

 MOWSE (Proteinforschung) MOlecular Weight SEarch (MOWSE)

Mowse ist der Familienname folgender Personen:
 William Mowse (? – 1588) englischer Jurist und Hochschullehrer

Abkürzung